Calciatori della Nazionale honduregna